

Persone 
 Ihor Hončar – calciatore ucraino, difensore
 Oles Hončar – scrittore ucraino
 Serhij Hončar – ex ciclista su strada e dirigente sportivo ucraino